Partido cortado é um termo utilizado para denominar um tipo de samba que é caracterizado por uma batida de pandeiro altamente percussiva, com uso da palma da mão no centro do instrumento para estalos. A harmonia do partido alto é sempre em tom maior. Geralmente tocado por um conjunto de instrumentos de percussão (normalmente surdo, pandeiro e tamborim) e acompanhado por um cavaquinho e/ou por um violão, o partido alto costuma ser dividido em duas partes, o refrão e os versos. Partideiros costumam improvisar nos versos, com disputas sendo comuns, e improvisadores talentosos fizeram sua fama e carreira no samba, como Zeca Pagodinho.

Artistas famosos 
 Candeia
 Jovelina Pérola Negra
 Zeca Pagodinho
 Arlindo Cruz
 Aniceto do Império
 Sombrinha
 Nei Lopes
 Almir Guineto
 Camunguelo

Gêneros de samba